«No Stress» () — песня в жанре хаус, написанная в 2008 году французским электронным музыкантом Лораном Вульфом, и одноимённый сингл, выпущенный 11 апреля того же года при участии лейбла Vogue. Является заглавной композицией шестого студийного альбома Wash My World, ротацию на радио кроме неё получил также ремикс Zen @ Acoustic, расположенный на том же диске десятым. Присутствующий в песне вокал принадлежит чернокожему певцу Эрику Картеру, хотя он даже не упомянут в титрах диска. Кроме того, существует вариант с вокалом индонезийской поп-певицы Анггун.

«No Stress» приобрела чрезвычайную популярность в Европе, особенно на территории Бельгии и Франции, где занимала первые места музыкальных чартов. В сотне французского хит-парада трек продержался в течение 37-и недель, бельгийского — 32 недели. В Швейцарии песня поднялась до седьмой позиции и находилась в списке ста самых популярных композиций 72 недели.

Списки композиций 
 CD single

 CD maxi

 12" maxi

 Digital download

Персонал 
 Авторы песни: Лоран Вульф, Джереми Хиллс, Эрик Рима
 Исполнение и продюсирование: Лоран Вульф
 Вокал: Эрик Картер, Анггун
 Студия: Wolf Project Studio
 Дизайн: csublime.com
 Издательство: ATV / Sony Music Publishing France (Catalog Darkness)

Чарты

Наивысшие позиции

Результаты на конец года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 «No Stress» — видеоклип на песню